

Onomastica 
 Fergie – variante dei nomi Fergus, Ferguson e Fergusson

Persone 
 Fergie – cantautrice, rapper e attrice statunitense
 Fergie – soprannome dato a Sarah Ferguson, duchessa di York

Pagine correlate 
Fergus
Ferguson
Fergusson